Сардури ():

 Сардури — армянское мужское имя;
 Сардури I (сын Лутипри, годы правления ок. 844 — 828 до н.э.)
 Сардури II (сын Аргишти I, годы правления ок. 764 — 735 до н.э.)
 Сардури III (сын Русы II, годы правления ок. 639 — 625 до н.э.)
 Сардури IV (сын Сардури III, годы правления ок. 625 — 620 до н.э.)